Хойна́цкая () — женская форма польской фамилии . Известные носительницы:

 Хойнацкая, Анна Сергеевна (род. 1987) — российская футболистка.
 Хойнацкая, Малгожата (род. 1983) — польская гребчиха-байдарочница;
 Хойнацкая, Эльжбета (род. 1939) — польская клавесинистка;
 Хойнацкая, Ядвига (1905—1992) — польская актриса театра, кино и телевидения.